Wien peut faire référence à :

Toponyme 

 Wien est le nom allemand de Vienne (Autriche), la capitale de l'Autriche.
 Le district de Wien-Umgebung, département autrichien.
 Wien, ville des États-Unis.

Patronyme 

 Wilhelm Wien (1864-1928), physicien allemand, prix nobel en 1911. (Travaux sur la physique atomistique)
 On lui doit la loi du déplacement de Wien.

 Max Wien (1866-1938) physicien et ingénieur allemand. (Travaux sur l'électricité)
 On lui doit le modèle du pont de Wien.